Иван Сулима:
 Сулима, Иван Михайлович (ум. 1635) — гетман войска Запорожского.
 Сулима, Иван Фёдорович (умер в марте 1721) — казацкий полководец, генеральный хорунжий (1708—1721), наказной гетман (с 1718), внук Ивана Михайловича.